Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1953 — тринадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 13 ноября по 11 декабря в Ростове-на-Дону.

Порядок проведения: 3 полуфинала — Волгоград, Ярославль (в финал допущено по 6 призёров) и Харьков [4; вместо не участвовавшей в финале Л. Коган (Якир) была допущена Т. Филановская]; персонально — чемпионка мира Е. Быкова и экс-чемпионка мира Л. Руденко. В финале — 18 участниц. 

Борьба за 1-е место решилась в партии Руденко — К. Зворыкина, выиграв которую Зворыкина во 2-й раз стала чемпионкой страны — 13 очков. На очко от победительницы отстала Руденко. 3—5-е места разделили В. Борисенко, Л. Вольперт и О. Семёнова-Тян-Шанская — по 11½ очков.

Примечательные партии 
Л. Руденко — К. Зворыкина

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 c5 4.Кf3 cd 5.К:d4 d5 6.Сg5 e5 7.С:f6 gf 8.Кf3 d4 9.Кd5 Сe6 10.e4 Кc6 11.Фa4 Сh6 12.Сd3 0—0 13.Кh4 Лe8 14.Фd1 f5 15.К:f5 С:f5 16.ef e4 17.Сb1 Фg5 18.0—0 Лad8 19.f6 Крh8 20.Лe1 d3 21.Крh1 Лg8 22.g3 Лge8 23.f3 ef 24.С:d3 f2 25.Лf1 Л:d5 26.Л:f2 Лde5, 0 : 1.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1953 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Спорт в России в 1953 году
Чемпионаты СССР в 1953 году